Ghiberti ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenzo Ghiberti (um 1378–1455), italienischer Bildhauer

Ghiberti bezeichnet:

 (6054) Ghiberti, ein Asteroid